Matt Dillon peut désigner :
 Matt Dillon (1964-), un acteur américain ;
 Matt Dillon, le leader du projet DragonFly BSD ;
 Matt Dillon, un marshal, personnage fictif de la série télévisée Gunsmoke.